Нефедово — название населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Нефедово — деревня в Бабаевском районе.
 Нефедово — деревня в Бабушкинском районе.
 Нефедово — деревня в Белозерском районе.
 Нефедово — деревня в Вашкинском районе.
 Нефедово — деревня в Вологодском районе.
 Нефедово — станция в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Нефедово — деревня в Сидоровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Нефедово — деревня в Кирилловском районе.

Ивановская область 
 Нефедово — деревня в Вичугском районе.
 Нефедово — деревня в Южском районе.

Калужская область 
 Нефедово — деревня в Юхновском районе.

Московская область 
 Нефёдово — деревня в Волоколамском районе.
 Нефедово — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Нефедово — деревня в Серпуховском районе.

Пермский край 
 Нефедово — деревня в Карагайском районе.

Рязанская область 
 Нефедово — деревня в Клепиковском районе.
 Нефедово — деревня в Спасском районе.

Тверская область 
 Нефедово — деревня в Кимрском районе.

Тульская область 
 Нефедово — исчезнувшая деревня бывшего Одоевского уезда, ныне Дубенского района.
 Нефедово или Нефедовка — старое название пос. Ревякино Тульской области.

Удмуртия 
 Нефедово — деревня в Красногорском районе.

Ярославская область 
 Нефедово — деревня в Даниловском районе.
 Нефедово — деревня в Любимском районе.
 Нефедово — деревня в Мышкинском районе.
 Нефедово — деревня в Некрасовском районе.
 Нефедово — деревня в Рыбинском районе.